Салиджан Мамарасулович Мамарасулов (1930—2005) — узбекский советский партийный и государственный деятель. Министр мелиорации и водного хозяйства Узбекской ССР (1965—1977). Член КПСС с 1958 года; первый секретарь Андижанского обкома КПСС (1978—1985), первый секретарь Сурхандарьинского обкома КПСС (1985—1989), первый секретарь Ташкентского обкома КПСС (1989—1991); член ЦК КПСС в 1990—1991 годах (кандидат в 1986—1990 годах), член ЦРК КПСС в 1981—1986 годах. Председатель Ташкентского областного Совета (1990—1991). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10-11 созывов (1979—1989) от Андижанской области. Народный депутат СССР. Кандидат технических наук.

Биография 
Родился в селе Кара-Курган Мархаматского района Андижанской области. Узбек.

Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в 1953 году.

В 1953-62 годах — инженер-проектировщик, ст. инженер, зам. нач., нач. экспедиции, зам. дир., дир. института «Узгипроводхоз»

В 1962—1964 годах — директор института «Средазгипроводхоз»

В 1964—1965 годах — 1-й зам. министра водного хозяйства Узбекской ССР — нач. Главного управления водохозяйственного строительства

В 1953—1964 годах — на научно-технической работе.

В 1965—1977 годах — министр мелиорации и водного хозяйства Узбекской ССР

В 1977—1978 годах — заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР

В 1978—1985 годах — первый секретарь Андижанского обкома КП Узбекистана

В 1985—1989 годах — первый секретарь Сурхандарьинского обкома КП Узбекистана

В 1989—1991 годах — первый секретарь Ташкентского обкома КП Узбекистана

В 1990—1991 годах — председатель Ташкентского областного Совета.

Умер 17 января 2005 года.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «ЦентрАзия»
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&C0C/a788ca8d/index Биография на сайте «AzLibr»]
 ГА РФ Р7523 105 152 «Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 26 по 27 августа 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 14/ с № 2075-VIII по № 2078-VIII. Том 7»
 ГА РФ Р7523 105 376 Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 8 по 10 декабря 1973 года, и материалы к ним /к протоколу № 45/ с № 5141-VIII по № 5149-VIII. Том 9

Первые секретари Андижанского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Сурхандарьинского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Ташкентского обкома КП Узбекистана
Члены ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Заместители глав правительств Узбекской ССР
Депутаты Совета Союза от округов Узбекской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Народные депутаты СССР от округов Узбекской ССР
Выпускники Ташкентского института ирригации и мелиорации
Депутаты Ташкентского областного совета
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVIII съезда КПСС